В парному жіночому розряді тенісного турніру Cincinnati Open 1981, що проходив у рамках Туру WTA 1981, Кеті Джордан і Енн Сміт виграли титул, у фіналі перемігши пару Мартіна Навратілова і Пем Шрайвер 1-6, 6-3, 6-3.

Сіяні пари 

 Кеті Джордан /  Енн Сміт (чемпіонки)
 Мартіна Навратілова /  Пем Шрайвер (фінал)

 Гана Мандлікова /  Бетті Стов (півфінал)
 Барбара Поттер /  Шерон Волш (півфінал)

Основна сітка

Посилання 

Cincinnati Masters